«ВелесО» — российский частный (автономная некоммерческая организация) конно-драматический театр, основанный  21 декабря 2016 года актёром, режиссёром и сценаристом Евгением Ткачуком. 

Расположен в деревне Лепсари Всеволожского района Ленинградской области.

История 
Конно-драматический театр «ВелесО» основан 21 декабря 2016 года актёром театра и кино, режиссёром, сценаристом Евгением Ткачуком. 

Спектакли театра проходят под открытом небом и частично в манеже, рассчитанном на 80 зрителей.

Особенности 
«ВелесО» стал первым в России театром, в котором в драматических спектаклях на природе наряду с профессиональными актёрами задействованы лошади. Взаимодействие ведется со свободными лошадьми, без амуниции. К животным не применяется жесткая дрессура. Спонтанные проявления животных зачастую влияют на ход спектакля. Театр с похожей концепцией — драматического цирка — работает во Франции — Zingaro .

Подготовка сцен с участием артистов-коней ведется под руководством конного тренера Инны Дитман, основателя Школы свободных лошадей. Тренеры школы также занимаются подготовкой артистов-людей.

В «ВелесО» проводятся тренинги, открытые репетиции, творческие чтения, занятия по актёрскому мастерству.

«Лет 16 назад я только начал работать с лошадьми. Тогда я не видел их без уздечек и амуниции. Для меня их несвобода была нормальной и понятной. В нашем театре все лошади свободны, и я заметил поразительную вещь. Я вижу, как меняется выражение коня, когда на него надевают амуницию. Морда его становится раболепной, невнятной и глупой. Как только с коня все снимается — сразу начинают проступать интеллект и творчество. На свободе конь ведет себя совсем по-другому, он ищет возможность работать с человеком и радуется этому!»В 2018 году постановка «Священный полет цветов» по мотивам поэмы Александра Введенского «Кругом возможно Бог» получила поддержку Фонда президентских грантов в направлении «Поддержка проектов в области культуры и искусства». Средства на спектакль частично были собраны на краудфандинговой платформе Планета. В 2020 году Евгений Ткачук получил за эту постановку специальный приз жюри Санкт-Петербургской театральной премии для молодых "Прорыв" — "За поиски в области синтетического театра".  

В 2019 году спектакль-путешествие "Осторожно, Гулливер!" по мотивам романа Джонатана Свифта победил в номинации  «Лучшее событие литературной, музыкальной кино- и театральной направленности» конкурса "Калейдоскоп путешествий", организованного комитетом Ленинградской области по туризму

В 2020 и 2021 годах театр снова стал победителем конкурса Фонда президентских грантов и получил субсидии на постановку спектаклей "Степан Разин" и "Люблинский штукарь".

Руководство 
Основатель и художественный руководитель — актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист Евгений Ткачук.

Родился 23 июля 1984 года в Ашхабаде. В 2007 году окончил актёрское отделение режиссёрского факультета Российской академии театрального искусства (РАТИ) (курс Олега Кудряшова).

Репертуар 
 Музыкальный спектакль «Люблинский штукарь». Премьера — 16 июля 2022 года.
 Этно-музыкальный спектакль «Степан Разин». Премьера —  24 июля 2021 года.
 Спектакль-абсурд «Священный полёт цветов». Премьера — 27 апреля 2019 года
 Спектакль-путешествие «Danger, Gulliver» («Осторожно, Гулливер!»). Премьера — 4 августа 2017 года
 Спектакль-квест «Не придуманные приключения в знаменитом лесу»
 Праздник «День Велесова снопа»
 Спектакль-поход «Небо этого дня». Премьера — 20 июля 2019 года
 Спектакль-квест «Масленица в знаменитом лесу»
 Спектакль «Во имя неё»
 Спектакль «Маленький принц»
 Спектакль «Конь казаку всего дороже»
Cпектакль "Время года"

Артисты 

 Евгений Ткачук
 Алексей Фролов
 Никита Фещенко
 Регина Ацапкина

Конная труппа 
 «Боровик», порода — донская
 «Валдай», порода — орловский рысак
 «Гротеск», порода — орловский рысак 
 «Жемчуг», порода — владимирский тяжеловоз
 «Заботливый», порода — орловский рысак
 «Капучино», порода — шетлендский пони
 «Медовый», порода — рысистая
 «Шукри-Дон», порода — ахалтекинская

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт театра «ВелесО» 

Театры Ленинградской области
Всеволожский район
Автономные некоммерческие организации РФ
Появились в 2016 году в России